Haselau ist der Name folgender Ortschaften:
 Haselau, Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Haaslava (dt. Haselau), Ort im Kreis Tartu, Estland
 Bogdanowka (Kaliningrad) (ehemals Haselau im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen), Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Haselau im Landkreis Jarotschin, Wartheland (heutiger Name unbekannt), Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Zajączkowo (ehemals Haselau im Landkreis Elbing, Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; siehe Gmina Milejewo

Haselau ist der Name von:
 Haselau (Adelsgeschlecht), holsteinisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Hasela
 Haseloh
 Haselow